Макми́ллан () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Макмиллан, Вайолет (1887—1953) — американская актриса немого кино.
 Макмиллан, Гарольд (1894—1986) — премьер-министр Великобритании с 1957 по 1963 год.
 Макмиллан, Гордон (1897—1986) — генерал Британской армии.
 Макмиллан, Даг (род. 1944) — шотландско-американский футболист.
 Макмиллан, Данкан (1890—1963) — британский легкоатлет.
 
 Макмиллан, Джордан (род. 1988) — шотландский футболист.
 Макмиллан, Джон (1924-2014) — британский химик-органик.
 Макмиллан, Дороти (в девичестве Кавендиш; 1900—1966) — дочь 9-го герцога Девонширского, супруга премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана.
 Макмиллан, Дэвид (род. 1968) — британско-американский химик-органик.
 
 Макмиллан, Конвей (1867—1929) — американский ботаник и миколог.
 Макмиллан, Майлз (род. 1989) — американский манекенщик, художник.
 Макмиллан, Нейт (род. 1964) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Макмиллан, Роберт (1805—1868) — ирландский эмигрант, американский коммерсант, полковник армии Конфедерации во время Гражданской войны в США.
 Макмиллан, Роберт С. — американский астроном.
 Макмиллан, Рэйквон (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Макмиллан, Стефени (1942—2013) — американский декоратор и актриса.
 Макмиллан, Сэмми (род. 1941) — североирландский футболист.
 Макмиллан, Фрю (род. 1942) — южноафриканский теннисист, первая ракетка мира в парном разряде.
 Макмиллан, Хэмми (род. 1963) — шотландский кёрлингист.
 Макмиллан, Хэмми (младший) (род. 1992) — шотландский кёрлингист.
 Макмиллан, Шэннон (род. 1974) — американская футболистка, чемпионка мира и Олимпийских игр.
 Макмиллан, Эдвин Маттисон (1907—1991) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по химии (1951).
 Макмиллан, Энтони Роберт (более известен как Ро́бби Ко́лтрейн; род. 1950) — шотландский кино- и телеактёр, комик, сценарист, продюсер.
 Макмиллан, Эрнест (1893—1973) — канадский дирижёр, композитор, пианист, педагог и функционер музыкальных организаций.

Другое 
 Макмиллан — лунный кратер.

См. также 
 Macmillan Publishers — британское издательство

Примечания